Нильс Эрик Маттиас Бьерсмюр (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Гётеборг».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Хестра» в пятилетнем возрасте. В 2002 году провёл некоторое время в «Гримсосе», после чего подписал контракт с «Хускварной». Вместе с клубом в 2004 году стал победителем второго шведского дивизиона.

29 декабря 2004 года подписал контракт с «Гётеборгом». Дебютировал в его составе 30 мая 2005 года в матче чемпионата Швеции с «Эльфсборгом», где заменил походу встречи Хьяульмара Йоунссона. По итогам года Берсмюр был назвал лучшим молодым игроком года. В 2007 году вместе с командой выиграл золотые медали Алльсвенскана.

В июле 2009 года подписал контракт на четыре года с греческим «Панатинаикосом». Первую игру в составе нового клуба провёл 22 августа против «Эрготелиса», появившись на поле с первых минут. В первом сезоне принял участие в 23 матчах во всех турнирах и вместе с командой стал чемпионом Греции и обладателем кубка страны. В 2010 и 2011 годах выступал на правах аренды в норвежском «Русенборге», которому помог выиграть чемпионство в 2010 году.

29 августа 2012 года вернулся в «Гётеборг», где провёл шесть сезонов. За это время дважды стал обладателем кубка Швеции и дважды стал обладателем серебряных медалей.

Летом 2017 года перебрался в турецкий «Сивасспор». В его составе дебютировал в Суперлиге 12 августа в гостевом поединке с «Акхисарспором». После двух сезонов, проведённых в команде, перешёл в столичный «Генчлербирлиги», где провёл только 10 игр.

В июне 2020 года в очередной раз вернулся в «Гётеборг», где подписал контракт на полгода с возможностью продления ещё на один год. В том сезоне клуб дошёл до финала национального кубка. В решающем матче с «Мальмё» Бьерсмюр вышел в стартовом составе и на 86-й минуте ассистировал Патрику Карлссон-Лагемюру, в результате чего счёт стал равным. В дополнительное время «Гётеборг» забил ещё один мяч и стал обладателем трофея.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Швеции различных возрастов. 13 января 2008 года дебютировал за национальную сборную Швеции в товарищеской встрече против сборной Коста-Рики, появившись на поле в стартовом составе.

Достижения 
Гётеборг:
 Чемпион Швеции: 2007
 Серебряный призёр чемпионата Швеции: 2005, 2014, 2015
 Обладатель кубка Швеции: 2008, 2012/13, 2014/15, 2019/20
 Финалист кубка Швеции: 2007
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2008

Панатинаикос:
 Чемпион Греции: 2009/10
 Серебряный призёр чемпионата Греции: 2011/12
 Обладатель кубка Греции: 2009/10

Русенборг:
 Чемпион Норвегии: 2010

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:3 матча и 0 голов; 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте официальном сайте «Гётеборга»

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хускварна»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»